Айричай — реки в Азербайджане:
 Айричай — приток Алазани (Ганыха).
 Айричай — приток Гёйчая.